Terényi Lajos (1825–1863) Békés megyei alispán és országgyűlési képviselő
 Terényi Lajos (1854–1897) ügyvéd, országgyűlési képviselő, főispán, előbbi fia